Guild henviser til flere opslag:

 Guild (computerspil) – betegnelse for en sammenslutning af spillere i computerspil.
 Andet navn for en såkaldt Klan (computerspil)

Se også 
 Guild Guitars – en amerikansk guitarproducent, ejet af Fender.